Вол се може односити на:

 Во

или:

 Вол (Јужна Дакота)
 Вол (Пенсилванија)